Camerini ist der Familienname folgender Personen:
 Alberto Camerini (* 1951), italienischer Liedermacher und Gitarrist
 Augusto Camerini (1894–1972), italienischer Maler und Regisseur
 Duccio Camerini (* 1961), italienischer Theaterautor und Regisseur
 Francis Camerini (* 1948), französischer Fußballspieler
 Giovanni Camerini (1837–1919), italienischer Politiker
 Mario Camerini (1895–1981), italienischer Regisseur
 Simone Camerini (* 1986), italienische Sportschützin